(?-), footballeur uruguayen
 Marielle Berger Sabbatel (1990-), skieuse acrobatique française

Toponyme 
 Sabatel, hameau de Novalaise